

Cinema 
 Fear of the Dark – film del 2001 diretto da Glen Baisley
 Fear of the Dark – film del 2002 diretto da K.C. Bascombe

Letteratura 
 Fear of the Dark – romanzo di Trevor Baxendale del 2003

Musica 
 Fear of the Dark – album di Gordon Giltrap del 1978
 Fear of the Dark – album degli Iron Maiden del 1992
 Fear of the Dark (Live) – singolo degli Iron Maiden del 1993